Клеть:

 Клеть — один из синонимов понятия «короб».

Топоним 
 Клеть — гора на территории Чехии, место расположения одноимённой обсерватории.
 Клеть — обсерватория в Чехии.

Другое 
 Клеть — помещение в здании.
 Клеть — основной конструктивный элемент прокатного стана, состоящий из двух станин, служащих опорой для прокатных валков с подшипниками или для шестеренных валков (напр. «рабочая клеть»).
 «Клеть» («Crate») — наименование самолёта Ил-14 согласно кодификации НАТО.

См. также 
 Клеть шахтная
 Клетино
 Клетиково